Henrykowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Henrykowo, un village dans le powiat de Leszno.
 Henrykowo, un village dans le powiat de Środa Wielkopolska.
dans la voïvodie de Mazovie
 Henrykowo, un village dans le powiat de Płońsk.
 dans la voïvodie de Podlachie
 Henrykowo, un village.
 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Henrykowo, un village dans le powiat de Kętrzyn.
 Henrykowo, un village dans le powiat de Lidzbark.
 Henrykowo, un village dans le powiat d'Ostróda.